Pima steht für:

 Pima, Indianische Ureinwohner Arizonas
 Pima (Sprache), eine der Uramerikanischen Sprachen
 Pima (Arizona), ein Ort im Graham County
 Pima County, eines der vier ältesten Countys in Arizona
 Pima Air & Space Museum, Luftfahrtmuseum in Tucson

Siehe auch:
 Pima-Baumwolle, eine besonders langfaserige Art aus dem tropischen Amerika